Ici Paris, le plus ancien magazine people hebdomadaire français, créé en 1945.
 Ici Paris, une chanson de Noir Désir, sortie en 1993.
 ICI Paris XL, une chaîne de magasins de parfumerie belge.
 Allô Berlin ? Ici Paris !, un film franco-allemand réalisé par Julien Duvivier en 1931, sorti en 1932.